Жидков Валерій Вікторович (псевд. «Тамбовський вовк»; 1975) — сценарист, телеведучий, автор сценаріїв для шоу «Студії квартал 95».
 Жидков Іван Олексійович (1983) — російський актор театру і кіно.
 Жидков Костянтин Сергійович (1979) — український держслужбовець, суспільний діяч, юрист; у минулому — спортсмен.
 Жидков Олександр Віталійович (1965) — колишній азербайджанський футболіст російського походження, що грав на позиції воротаря. Майстер спорту СРСР (1987).

 Катерина Жидкова (1989) — азербайджанська волейболістка, гравчиня збірної Азербайджану.
Російські прізвища